Гайдуко́в (Гайдуко́ва) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Гайдуков, Алексей Викторович (род. 1974) — российский религиовед.
 Гайдуков, Андрей Николаевич (1916—?) — Герой Социалистического Труда.

В 
 Гайдуков, Вениамин Андреевич (1895—1980) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Гайдуков, Виктор Михайлович (1935—2017) — советский и российский врач, хирург-ортопед и травматолог, изобретатель.
 Гайдуков, Владимир Николаевич (1923—2006) — Герой Советского Союза.

Г, Л 
 Герасим (Гайдуков) (ум. 1829) — архимандрит Валдайского Иверского первоклассного монастыря Новгородской епархии РПЦ.
 Гайдуков, Лев Михайлович (1911—1999) — генерал-лейтенант СССР, член военного совета Гвардейских Миномётных частей.

Н

П 
 Гайдуков, Пётр Григорьевич (род. 1955) — российский археолог, специалист в области нумизматики и сфрагистики Древней Руси.

С 
 Гайдуков, Семён Васильевич (1925—1996) — Герой Советского Союза.
 Гайдуков, Семён Иванович (1903—1968) — генерал-майор.
 Гайдуков, Сергей Николаевич (1936—2008) — космонавт-испытатель.

Ю 
 Гайдуков, Юрий Павлович (1930—2007) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного университета, лауреат Государственной премии СССР.

См. также